Spartina Schreb., 1789 (comunemente nota in ambito anglosassone come cordgrass o cord-grass) è un genere di piante erbacee della famiglia Poaceae, che include 14 specie.

Descrizione 
Queste piante sono a crescita rapida. Le specie variano in dimensione da 0,3 a 2 m in altezza. Molte specie generano ibridi, se esse vengono a contatto.

Distribuzione e habitat 
Le specie di Spartina sono native delle coste dell'Oceano Atlantico di: Europa occidentale e meridionale, Africa nord-occidentale e meridionale, Americhe e isole dell'Oceano Atlantico meridionale.
Una o due specie vivono sulla costa dell'Oceano Pacifico del Nord America e negli ambienti di acqua dolce dell'entroterra delle Americhe.

La più alta biodiversità delle specie si trova sulle coste orientali del Nord America e Sud America, particolarmente in Florida.
Esse formano grandi e spesso dense colonie, particolarmente nelle paludi salate costiere.

Tassonomia 
Si riportano le 14 specie selezionate e ibridi di Spartina:
Spartina alterniflora - Spartina liscia (Nord America orientale)
Spartina anglica - Spartina comune (coltivata)
Spartina bakeri - Spartina di sabbia
Spartina × caespitosa
Spartina cynosuroides - Spartina grande
Spartina densiflora - Spartina	dal fiore denso (denseflower)
Spartina foliosa - Spartina della California	
Spartina gracilis  - Spartina alcalina (alkali)
Spartina maritima - Spartina piccola (Europa occidentale)
Spartina patens - Spartina del campo salato (saltmeadow)
Spartina pectinata - Spartina della prateria (Nord America centrale; acqua dolce)
Spartina spartinae - Spartina del Golfo
Spartina × townsendii - (S. alterniflora × S. maritima)

Note

Coltivazione
La Spartina è stata piantata dagli uomini per correggere le zone dalla spoliazione e l'erosione, e per rifornire di cibo il bestiame. Vari individui del genere (specialmente la Spartina alterniflora e suoi derivati, Spartina anglica e Spartina × townsendii) si sono espansi fuori dai loro confini nativi diventando specie invasive.

Le specie di Spartina vengono utilizzate come cibo dalle larve di alcune specie di lepidotteri incluso la Poanes aaronii aaronii (aaron's akipper), la quale si nutre esclusivamente della Spartina liscia, e la Ectropis crepuscularia (engrailed).

Bibliografia

Voci correlate 
 Sand Bay - Una zona del Regno Unito dove la Spartina veniva piantata per sostenere le sponde di un fiume che si è allargato.
 Piante invasive del Nord America

Altri progetti 

Alghe